That's Rich – cortometraggio del 1924 diretto da Noel M. Smith
 That's Rich – singolo di Brooke Scullion del 2022